PCP:
 Фенциклидин
 Пневматика с предварительной накачкой ( PCP)